Les Masters d'Europe  2018 sont un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au  au De Soeverein de Lommel en Belgique. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société belge D88.com. 

L'évènement compte 128 participants aux qualifications et 64 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Judd Trump. Il s'était imposé contre Stuart Bingham en finale. Jimmy Robertson a remporté le titre en 2018 contre Joe Perry 9 à 6 en finale. A tout juste 32 ans, l'Anglais décrochait son premier titre de classement.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 17 au 18 aout 2018 au Preston Guild Hall de Preston en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des sept manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 142  Matthew Selt
 140, 100  Sam Craigie
 138  Elliot Slessor
 132, 123  Zhou Yuelong
 122  Adam Duffy
 121  Thepchaiya Un-Nooh
 119  Jack Lisowski
 118, 102  Mark Selby
 116  Ashley Carty
 106  Craig Steadman
 104  Peter Ebdon
 102  Anthony Hamilton
 102  Kishan Hirani
 100  Ryan Day

Pendant le tournoi 
 135, 132, 108  Jimmy Robertson
 135, 104  Jack Lisowski
 130, 110, 106, 103  Joe Perry
 130  Zhao Xintong
 129  Anthony Hamilton
 124  Mark King
 117  Eden Sharav
 114  Judd Trump 
 112, 112  Tian Pengfei 
 112  Liang Wenbo
 110  Elliot Slessor
 109  Luca Brecel
 108  Zhang Anda
 107  Allan Taylor
 105  Ali Carter 
 104  Anthony McGill
 100  David Gilbert

Voir aussi 
 Masters européens 2017
 Masters européens

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Note

Références

Lien externe 
 D88.com European Masters

Masters d'Europe de snooker
Compétition fondée en 1989
Sport à Lommel
Snooker en Belgique
Snooker
Snooker en 2018